Subra peut faire référence à :

Patronyme 

 Frédéric Subra (1861-1935), syndicaliste et homme politique français ;
 Philippe Subra (né en 1955), géographe et géopolitologue français ;
  (1957-?), diplomate indien ;
Valérie Subra (née en 1966), impliquée dans l’affaire Hattab-Sarraud-Subra (France, 1984) ; 
  (née en 1943), environnementaliste américaine.

Toponyme 

 , village ukrainien ;
 le , montagne monténégrine ;
 le , canal indien.

Autres 

  (né en 1956), ingénieur biologique et scientifique des matériaux indo-américain ;
 l'affaire Hattab-Sarraud-Subra, affaire criminelle française ;
 Omicron Leonis, appelé aussi Subra, étoile binaire.

Voir aussi